Открытый чемпионат Ташкента 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2010 является двенадцатым по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Ташкенте с 20 по 26 сентября 2010 года. Турнир продолжал серию соревнований WTA в Азии в рамках серии турниров осенней серии, включающую в себя два турнира высшей категории (в Токио и Пекине) и завершающуюся двумя итоговыми турнирами (в Дохе и на Бали).

Первым номером посева в одиночном турнире стала Александра Дулгеру (№ 27 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Алла Кудрявцева вторую неделю подряд выходит в финал турнира WTA и на этот раз побеждает.
 Елена Веснина в четвёртый раз выходит в финал турниров WTA и в четвёртый же раз его уступает.

Парный разряд

Факты 
 Александра Дулгеру и Магдалена Рыбарикова проигрывают свой первый финал в WTA.
 Татьяна Пучек в седьмой раз в финале ташкентского турнира и одерживает свою пятую победу.
 Александра Панова выигрывает свой первый титул WTA в первом финале.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Ташкента по теннису
 WTA Тур 2010
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Узбекистан
Теннис
Сентябрь 2010 года
2010